2 miejscowości w Polsce: 
 Morzewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Pasłęk 
 Morzewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Kaczory